Polhemsgymnasiet kan syfta på:

 Polhemsgymnasiet – en gymnasieskola belägen på Lindholmen i Göteborg
 Polhemsgymnasiet – en tidigare gymnasieskola i Trollhättan, se Högskolan Väst
 Polhemsgymnasiet – en gymnasieskola i Stockholm, se S:t Eriks gymnasium
 Christopher Polhemgymnasiet – en gymnasieskola i Visby

Se även 
 Polhemsskolan